Ring wystawowy – miejsce, w którym podczas Wystawy Psów Rasowych dokonywana jest ocena psów. Na wystawach przygotowane są małe ringi, na których w początkowej części wystawy sędziowie oceniają psy danej rasy oraz ring honorowy (główny), na którym rozgrywają się konkurencje finałowe, a także pokazy (np. agility, psów pracujących, ratowników itd.)

Podczas oceny psów na ringu mogą znajdować się wyłącznie wystawcy z psami (z jednym psem tylko jeden wystawca), sędzia kynologiczny, maksymalnie dwóch asystentów kynologicznych, sekretarz ringowy, gospodarz ringowy, łącznik oraz w miarę potrzeby tłumacz. Organizatorzy wystawy zapewniają wyposażenie ringu składającego się z parasola (lub innego zadaszenia), stołu, krzeseł oraz tabliczek z numerami lokat oraz tytułami. Przy ringu powinna znajdować się tablica z programem sędziowania na ringu, czasami ustawiona jest druga tablica z wynikami wystawy.

Wystawy psów